Osterritter ist der Familienname folgender Personen:

 André Osterritter (1906–1957), deutscher Maler, Karikaturist, Grafiker
 Maximilian Osterritter (1955–1999), deutscher Kabarettist, Autor, Musiker, Maler und Schauspieler